CTT est un sigle qui peut désigner : 
 CTT Correios (où CTT signifie Correios, Telégrafos e Telefones), la poste portugaise ;
 contrat de travail temporaire, en France.

CTT est un code qui peut signifier :
 Aéroport du Castellet, dans le Var, en France, selon la liste des codes AITA des aéroports.